Inkassounternehmen bezeichnet:
 Inkassounternehmen (Deutschland)
 Inkassounternehmen (Österreich)
 Inkassounternehmen (Schweiz)